Cet article répertorie les édifices religieux dédiées à Fursy de Péronne (saint Fursy).

Église Saint-Fursy peut faire référence à :

 Église Saint-Fursy d'Authuille, dans la Somme.
 Église Saint-Fursy de Gueschart, dans la Somme.
 Église Saint-Furcy de Lagny-sur-Marne, dans le Seine-et-Marne.
 Église Saint-Fursy de Lesbœufs, dans la Somme.
 Église Saint-Fursy du Meillard, dans la Somme.
 Collégiale Saint-Fursy de Péronne, dans la Somme.
 Église Saint-Fursy de Pys, dans la Somme.

 
Saint-Fursy